Соревнования в плавании в эстафете 4×100 метров вольным стилем (мужчины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 проводились в плавательном бассейне на Казань Арене в Казани, 2 августа 2015 года.

Отборочные заплывы начались 2 августа в 12:10 по местному времени (UTC+3), финал проводился в тот же день в 19:03.

Медалисты

*—участвовали только в предварительном заплыве

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Финал

Примечания

Ссылка
 Результаты — страницы 23-26, 30

4×100 м, вольный стиль, мужчины